West Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Fork Township (Arkansas)
 West Fork Township (Franklin County, Iowa)
 West Fork Township (Monona County, Iowa)
 West Fork Township (Woodbury County, Iowa)